

Дани сећања 

1020-е п. н. е.